14-я улица — Юнион-сквер () — это пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Главные выходы идут к Бродвею, Парк-авеню и 14-й улице.



Платформы линии Лексингтон-авеню, Ай-ар-ти 

 Станция представлена двумя островными и двумя ныне закрытыми боковыми платформами.

Станция была открыта 27 октября 1904 года в составе первой очереди сети Interborough Rapid Transit Company (IRT). В это время поезда ходили от станции Сити-холл до 145-й улицы.

Эта станция — последняя оставшаяся во всей подземке, на которой в связи с сильной кривизной платформ установлены выдвижные мостки, которые выдвигаются после прибытия поезда и убираются перед его отправлением. Второй и третьей были Таймс-сквер челнока 42-й улицы и старая станция Саут-Ферри.

Платформы линии Бродвея, Би-эм-ти 

 Станция состоит из двух островных платформ.

Станция открылась 4 сентября 1917 года, как часть развития сети Brooklyn—Manhattan Transit Corporation (BMT) в Манхэттене.

Платформа линии Канарси, Би-эм-ти 

 Открылась 21 сентября 1924 года, состоит из одной островной платформы.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 14th Street/Union Square
 nycsubway.org — 14th Street/Union Square
 nycsubway.org — Union Square
 nycsubway.org — Framing Union Square Artwork by Mary Miss (1998)
 nycsubway.org — Paradise Artwork by Chiho Aoshima (2005)
 nycsubway.org — City Glow Artwork by Chiho Aoshima (2005)
 Station Reporter — 14th Street — Union Square Complex
 Subway Map Station Details 14th Street — Union Square
 Forgotten NY — Original 28 — NYC’s First 28 Subway Stations
 MTA’s Arts For Transit — 14th Street — Union Square
 14th Street & Broadway entrance to Canarsie Line from Google Maps Street View
 14th Street & Fourth Avenue entrance from Google Maps Street View
 entrance by Union Square East from Google Maps Street View
 Union Square East & 15th Street entrance from Google Maps Street View
 entrance in Union Square Park from Google Maps Street View
 Union Square West & 16th Street entrance from Google Maps Street View
 Abandoned Stations — Abandoned Stations — 14th Street side platforms